Крузе́йро, або Крузе́йру (; , «хрест») — португальська назва.

 Крузейро — португальська назва кальварії, хреста на східчастому постаменті.
 Крузейро (грошова одиниця) — валюта, що була в обігу в Бразилії.
 Крузейро (футбольний клуб) — бразильський футбольний клуб.
 Сада Крузейро, Сада Крузейро Волей (Sada Cruzeiro Vôlei) — бразильський волейбольний клуб з м. Контагем.

Примітки